Сюрфонте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 90 км на схід від Ам'єна, 24 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сюрфонтен на сайті французького Національного інституту географії
 Сюрфонтен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюрфонтен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюрфонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюрфонтен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена